Чемпионат Европы по дзюдо 1957 года прошёл в Роттердаме (Нидерланды).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги чемпионата

1957
Спорт в Нидерландах в 1957 году
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Чемпионаты Европы в 1957 году
Международные соревнования по дзюдо в Нидерландах